El término slant puede referirse:

 a Slant Magazine, una revista electrónica de música y cine publicada por Ed González y Sal Cinquemani desde el 2001;
 a Slant, un fanzine de ciencia ficción irlandés, publicado en Belfast entre 1948 y 1953 por Walt Willis, en colaboración con James White;
 a la ruta slant, empleada en el fútbol americano.